Преброяването на населението в Турция през 1945 година се провежда от Статистическия институт на Турция на 21 октомври.

Резултати

Езици 
Численост и дял на жителите по майчин език:

Вижте също 
 Население на Турция

Източници

Външни препратки 
 Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 978-605-5005-19-1
 Sosyoloji. – Kürt sorununda antropolojik ve demografik boyut: Sayım ve araştırma verilerinden elde edilen bulgular (yazarlar: Sinan Zeyneloğlu, Hatice Yaprak Civelek, Yadigar Coşkun), sayfa 335–384. // Sakarya Üniversitesi  Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi . Genel Yayın Yönetmeni: Cüneyt Birkök . Cilt: 8. Sayı: 1. Hendek: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1 Ocak – 30 Haziran 2011, 1760 sayfa.

Преброявания на населението в Турция
1945 година